Orchestre en anglais
 

 Orchestra Prémaman est une entreprise française ;
 L'orchestra désigne, en architecture, la partie du théâtre antique accueillant le chœur.